Топологический индекс — многозначный термин:

 Топологический индекс (математика) — топологический индекс дифференциального оператора:
,
где  — характеристическая форма характера Чженя расслоения ;
 — характеристическая форма класса Тодда почти комплексного многообразия .
 Топологический индекс (химия) — инвариант молекулярного графа.

Примечания